Neurigona — рід двокрилих комах родини зеленушок (Dolichopodidae). Містить понад 150 видів.

Поширення 
Поширені повсюдно.

Види 

 Neurigona abdominalis (Fallén, 1823)
 Neurigona aestiva Van Duzee, 1913
 Neurigona alajuela Naglis, 2003
 Neurigona albitarsis Naglis, 2003
 Neurigona albospinosa Van Duzee, 1913
 Neurigona aldrichi Van Duzee, 1913
 Neurigona americana Parent, 1934
 Neurigona angulata De Meijere, 1916
 Neurigona anomaloptera Negrobov, 1987
 Neurigona aragua Naglis, 2003
 Neurigona arcuata Van Duzee, 1913
 Neurigona argentifacies Naglis, 2003
 Neurigona australis Van Duzee, 1913
 Neurigona banksi Van Duzee, 1929
 Neurigona basalis Yang & Saigusa, 2005
 Neurigona bicolor Van Duzee, 1933
 Neurigona biflexa Strobl, 1909
 Neurigona bimaculata Yang & Saigusa, 2005
 Neurigona bivittata Van Duzee, 1913
 Neurigona borneoensis Parent, 1935
 Neurigona brevitibia Naglis, 2003
 Neurigona bullata Negrobov, 1987
 Neurigona californica Harmston, 1972
 Neurigona cantareira Naglis, 2003
 Neurigona carbonifer (Loew, 1870)
 Neurigona centralis Yang & Saigusa, 2001
 Neurigona chetitarsa Parent, 1926
 Neurigona ciliata Van Duzee, 1913
 Neurigona cilimanus Van Duzee, 1925
 Neurigona cilipes (Oldenberg, 1904)
 Neurigona composita Becker, 1922
 Neurigona concaviuscula Yang, 1999
 Neurigona crinitarsis Naglis, 2003
 Neurigona dahli Becker, 1922
 Neurigona davshinica Negrobov, 1987
 Neurigona deformis Van Duzee, 1913
 Neurigona denudata Becker, 1922
 Neurigona dimidiata (Loew, 1861)
 Neurigona disjuncta Van Duzee, 1913
 Neurigona dobrogica Parvu, 1996
 Neurigona elongata Wang in Wang, Yang & Zhang, 2019
 Neurigona erichsoni (Zetterstedt, 1843)
 Neurigona euchroma Negrobov, 1987
 Neurigona exemta Becker, 1922
 Neurigona febrilata Negrobov & Fursov, 1988
 Neurigona flava Van Duzee, 1913
 Neurigona flavella Negrobov, 1987
 Neurigona floridula Wheeler, 1899
 Neurigona fuscalaris Harmston, 1968
 Neurigona fuscicosta Robinson, 1975
 Neurigona gemina Becker, 1922
 Neurigona georgiana Harmston & Knowlton, 1963
 Neurigona grisea Parent, 1944
 Neurigona grossa Negrobov, 1987
 Neurigona grossicauda Van Duzee, 1931
 Neurigona guanacasta Naglis, 2003
 Neurigona guangdongensis Wang, Yang & Grootaert, 2007
 Neurigona guangxiensis Yang, 1999
 Neurigona guizhouensis Wang, Yang & Grootaert, 2007
 Neurigona hachaensis Naglis, 2003
 Neurigona hainana Wang, Chen & Yang, 2010
 Neurigona hauseri Wang in Wang, Yang & Zhang, 2019
 Neurigona helva Negrobov & Tsurikov, 1990
 Neurigona henana Wang, Yang & Grootaert, 2007
 Neurigona jacobsoni Hollis, 1964
 Neurigona jiangsuensis Wang, Yang & Grootaert, 2007
 Neurigona kasparyani Negrobov, 1987
 Neurigona lamellata Naglis, 2003
 Neurigona latifacies Naglis, 2003
 Neurigona lenae Capellari, 2013
 Neurigona lienosa Wheeler, 1899
 Neurigona limonensis Naglis, 2003
 Neurigona lineata (Oldenberg, 1904)
 Neurigona lobata Parent, 1935
 Neurigona longipalpa Naglis, 2003
 Neurigona longipes Becker, 1918
 Neurigona longiseta Wang in Wang, Yang & Zhang, 2019
 Neurigona longitarsis Naglis, 2003
 Neurigona maculata Van Duzee, 1913
 Neurigona maculosa Naglis, 2003
 Neurigona magnipalpa Naglis, 2003
 Neurigona manauara Capellari, 2013
 Neurigona melini Frey, 1928
 Neurigona meironensis Grichanov, 2010
 Neurigona micra Naglis, 2003
 Neurigona micropyga Negrobov, 1987
 Neurigona mongolensis Negrobov & Fursov, 1985
 Neurigona montebello Naglis, 2003
 Neurigona nervosa Naglis, 2003
 Neurigona nigrimanus Van Duzee, 1930
 Neurigona nigritibialis Robinson, 1964
 Neurigona ninae Negrobov, 1987
 Neurigona nitida Van Duzee, 1913
 Neurigona nubifera (Loew, 1869)
 Neurigona obscurata Naglis, 2003
 Neurigona orbicularis Becker, 1922
 Neurigona ornata Van Duzee, 1930
 Neurigona ornatipes Parent, 1934
 Neurigona pallida (Fallén, 1823)
 Neurigona pectinata Becker, 1922
 Neurigona pectinulata Parent, 1935
 Neurigona pectoralis Van Duzee, 1913
 Neurigona perbrevis Van Duzee, 1913
 Neurigona perplexa Van Duzee, 1913
 Neurigona pitilla Naglis, 2003
 Neurigona planipes Van Duzee, 1925
 Neurigona plumitarsis Naglis, 2003
 Neurigona pressitarsis Naglis, 2003
 Neurigona procera Naglis, 2003
 Neurigona pseudobanksi Naglis, 2003
 Neurigona pseudolongipes Negrobov, 1987
 Neurigona pullata Negrobov & Fursov, 1988
 Neurigona punctifera Becker, 1907
 Neurigona purulha Naglis, 2003
 Neurigona qingchengshana Yang & Saigusa, 2001
 Neurigona quadrifasciata (Fabricius, 1781)
 Neurigona rubella (Loew, 1861)
 Neurigona scutitarsis Robinson, 1970
 Neurigona semilata Negrobov & Fursov, 1988
 Neurigona sergii Negrobov & Fursov, 1988
 Neurigona shaanxiensis Yang & Saigusa, 2005
 Neurigona shennongjiana Yang, 1999
 Neurigona sichuana Wang, Chen & Yang, 2010
 Neurigona signata Parent, 1932
 Neurigona signifer Aldrich, 1896
 Neurigona sirena Naglis, 2003
 Neurigona smithi Robinson, 1970
 Neurigona solodovnikovi Grichanov, 2010
 Neurigona spiculifera Robinson, 1970
 Neurigona squamifera Parent, 1935
 Neurigona starki Naglis, 2003
 Neurigona subcilipes Negrobov & Fursov, 1988
 Neurigona subnervosa Naglis, 2003
 Neurigona suturalis (Fallén, 1823)
 Neurigona tarsalis Van Duzee, 1913
 Neurigona tatjanae Negrobov, 1987
 Neurigona tatumbia Naglis, 2003
 Neurigona temasek Grootaert & Foo, 2019
 Neurigona tenuicauda Naglis, 2003
 Neurigona tenuis (Loew, 1864)
 Neurigona terminalis Van Duzee, 1925
 Neurigona timahensis Grootaert & Foo, 2019
 Neurigona torrida Harmston, 1951
 Neurigona transversa Van Duzee, 1913
 Neurigona tridens Van Duzee, 1913
 Neurigona unicalcarata Negrobov & Fursov, 1988
 Neurigona unicinata Negrobov & Fursov, 1988
 Neurigona unicolor Oldenberg, 1916
 Neurigona uralensis Becker, 1918
 Neurigona valgusa Harmston & Rapp, 1968
 Neurigona ventralis Yang & Saigusa, 2005
 Neurigona wui Wang, Yang & Grootaert, 2007
 Neurigona xiaolongmensis Wang, Yang & Grootaert, 2007
 Neurigona xiangshana Yang, 1999
 Neurigona xizangensis Yang, 1999
 Neurigona xui Zhang, Yang & Grootaert, 2003
 Neurigona yacambo Naglis, 2003
 Neurigona yaoi Wang, Chen & Yang, 2010
 Neurigona yunnana Wang, Yang & Grootaert, 2007
 Neurigona zhangae Wang, Yang & Grootaert, 2006
 Neurigona zhejiangensis Yang, 1999
 Neurigona zionensis Harmston & Knowlton, 1942

Види nomina dubia:
 Neurigona brasiliensis (Schiner, 1868)
 Neurigona cinereicollis (Van der Wulp, 1888)
 Neurigona derelicta Parent, 1928
 Neurigona lamprostetha (Philippi, 1865)

Примітки

Посилання 
 Nearctic

Зеленушки
Роди двокрилих